Ма́льцевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сычёвского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Мальцево.

Географические данные 
 Расположение: центральная часть Сычёвского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Никольским сельским поселением
 на востоке — с Субботниковским сельским поселением
 на юго-востоке — с Суторминским сельским поселением 
 на юге — с Дугинским сельским поселением 
 на юго-западе — с Лукинским сельским поселением
 на западе — с  Сычёвским городским поселением и Караваевским сельским поселением
 на северо-западе — с  Вараксинским сельским поселением

По территории поселения проходит автомобильная дорога    Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов. 
По территории поселения проходит железная дорога    Ржев — Вязьма, имеются станции: о.п. 191-й км, Помельница.

Крупные реки: Вазуза, Яблоня, Касня, Лосьмина.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года в Мальцевское сельское поселение были включены все населённые пункты упразднённого Лукинского сельского поселения.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 23 населённых пункта:

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Муниципальные образования Сычёвского района
Сельские поселения Сычёвского района